Prajak Waengsong (, * 9. Januar 1969) ist ein thailändischer Fußballtrainer.

Karriere 
Prajak Waengsong stand vom 17. April 2019 bis Saisonende 2019 beim Samut Sakhon FC unter Vertrag. Der Verein aus Samut Sakhon spielte in der zweiten thailändischen Liga. Hier stand er 27-mal an der Seitenlinie. Ende Februar 2021 ging er nach Laos. Hier übernahm er das Traineramt beim Erstligisten FC Chanthabouly in der Hauptstadt Vientiane. Nachdem die Liga wegen der COVID-19-Pandemie im August abgebrochen wurde, kehrte er im September 2021 nach Thailand zurück, wo er das Traineramt beim Drittligisten Krabi FC übernahm. Der Verein aus Krabi spielte in der Southern Region der Liga. Am Ende der Saison feierte er mit Krabi die Meisterschaft der Region und stieg anschließend in die zweite Liga auf.

Erfolge 
Krabi FC
 Thai League 3 – South: 2021/22

Weblinks 
 

Fußballtrainer (Samut Sakhon FC)
Fußballtrainer (Krabi FC)
Fußballtrainer (Laos)
Thailänder
Geboren 1969
Mann